Варшавський університет 
 Варшавський договір 
 Варшавський метрополітен 
 Варшавський міжнародний кінофестиваль 
 Варшавський процес 
 Варшавський Ліцей 
 Варшавський трамвай 
 Варшавський філармонічний оркестр 
 Варшавський фінансовий центр 
 Варшавський торговий центр 
 Варшавський музичний університет імені Фридерика Шопена 

Особи:

 Варшавський Юлій Йоганович
 Варшавський Ілля Йосипович
 Варшавський Марк Маркович
 Казимир I Варшавський